Melville (Louisiana), een plaats in de Amerikaanse staat Louisiana
Melville (Saskatchewan), een plaats in de Canadese staat Saskatchewan
Melville (New York), een onderdeel van de plaats Huntington in de staat New York, Verenigde Staten
Melville (Rhode Island), een plaats in de Amerikaanse staat Rhode Island
Melville (Zuid-Afrika), een wijk in Johannesburg, Zuid-Afrika
Melville Beach, een plaats in de Canadese provincie Saskatchewan

Eilanden:
Melville-eiland (Australië), een eiland voor de noordkust van het vasteland van Australië
Melville-eiland (Nova Scotia), een eiland voor de Atlantische kust van Nova Scotia, Canada
Melville-eiland (Canada), een eiland dat tot Canada behoort en binnen de Poolcirkel ligt
Melville-schiereiland in Noord-Canada

Personen
Herman Melville, een Amerikaanse schrijver
Kerry Melville, een Australische tennisster
 Jean-Pierre Melville, een Frans filmregisseur